Raskòl'nikov 
 Rodion Romanovič Raskol'nikov, personaggio di Delitto e castigo
 Fëdor Fëdorovič Raskol'nikov, rivoluzionario sovietico

Letteratura 
 Raskolnikov – romanzo di Laura Mancinelli